Дарья Александровна Клещёва (род. ) — российская гимнастка.

Карьера 
В 2015 году стала победительницей Европейских игр, затем выиграла две золотые медали на чемпионате мира в Штутгарте в групповом многоборье и в упражнении с шестью булавами/двумя обручами.

Ссылки 
 Дарья Клещёва  на сайте Гимнастика. Про

Гимнастки (художественная гимнастика) России
Чемпионки мира по художественной гимнастике
Чемпионы Европейских игр по художественной гимнастике